A Fajã da Baixa é uma Fajã portuguesa localizada próxima à freguesia da Piedade, concelho das Lajes do Pico, ilha do Pico, Açores.

Nesta fajã existe uma zona balnear e um porto piscatório, denominado Porto da Fajã da Baixa. A paisagem circundante e dado o facto de a fajã se alojar ao fundo de uma falésia é imponente e grandiosa. Surgem falésias denominados por aparatosas escarpas. Um pouco por todo o lado a paisagem é povoada por uma abundante flora costeira típica da Laurissilva natural da Macaronésia.

Ver também 
 Lajes do Pico
 Lista de Fajãs dos Açores

Referências

Galeria 

Peixe
Feteira